Паулина Раманаускайте (; род. 27 января 2003, Каунас) — литовская фигуристка. Чемпионка Литвы в одиночном катании (2019), серебряный призёр чемпионата Литвы в танцах на льду в паре с Дейвидасом Кизалой (2020).

Карьера 
Раманаускайте начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Обучалась в Каунасской гимназии имени президента Адамкуса. В бытность фигуристкой-одиночницей тренировалась под руководством Эгле Ключакене, а затем Дмитрия Козлова.

В 2018 году Раманаускайте стала первой литовской фигуристкой, финишировавшей в десятке лучших на турнире юниорского Гран-при. В сезоне 2018/2019 она завоевала титул чемпионки Литвы среди взрослых, опередив Эльжбету Кропу и Грету Морките. Благодаря этому, Паулина получила путёвку на чемпионат Европы, где заняла тридцать второе место.

Впоследствии спортсменка перешла из одиночного катания в танцы на льду, образовав пару с Дейвидасом Кизалой. По сведениям Международного союза конькобежцев, дуэт в первый совместный сезон завоевал серебряные награды национального чемпионата. В 2022 году Раманаускайте и Кизала стали основными претендентами от сборной Литвы на участие в пекинской Олимпиаде.

Результаты 
(Выступления в танцах на льду с Дейвидасом Кизалой)

(Выступления в одиночном катании)

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Литвы
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года